Abuta steht für:
 Abuta-gun (Hokkaidō), Landkreis der Unterpräfektur Iburi auf Hokkaidō, Japan
 Abuta (Hokkaidō), eine Ortschaft in diesem Landkreis, heute Teil von Tōyako
 Abuta (Pflanze), eine Pflanzengattung aus der Familie der Mondsamengewächse